Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1983 () — 7-ий офіційній чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у СРСР з 26 грудня 1982 року по 4 січня 1983 року.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Домінік Гашек
Найкращий захисник:  Ілля Бякін
Найкращий нападник:  Томас Сандстрем
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Матті Раутіанен 
Захисники:  Сімо Саарінен —  Ілля Бякін
Нападники:  Томас Сандстрем —  Владімір Ружичка —  Герман Волгін

Переможці 
Склад збірної СРСР:
 воротарі — Андрій Карпін («Динамо» Москва), Сергій Голошумов («Спартак» Москва);
 захисники — Ілля Бякін, Сергій Горбунов,  («Автомобіліст»), Валерій Ширяєв («Сокіл»),  (ЦСКА), Андрій Матицин («Динамо» Рига),  («Спартак» Москва);
 нападники —  («Динамо» Рига), , Олег Старков («Автомобіліст»), Сергій Харін, Євген Штепа, Сергій Нємчинов, Сергій Пряхін («Крила Рад»), Ігор Болдін («Спартак» Москва), , Олександр Черних («Хімік»),  («Кристал» Саратов).
 Тренери — , Ігор Тузик.

Група В 
Матчі відбулись 14-20 березня у Англеті (Франція).

Попередній раунд 
Група А

{{Хокейний поєдинок2 | bg = #eee | дата = | команда1 =  | команда2 = ' | рахунок = 3 – 6 }}

Група В

 Кваліфікація до Групи А 
Результати попереднього раунду між командами зберігались. вийшла до Групи А чемпіонату 1984. Втішний раунд 
Результати попереднього раунду між командами зберігались. вибула до Групи С. Група С 
Матчі пройшли у Бухаресті (Румунія) 3-9 березня. вийшла до Групи В чемпіонату 1984.''

Примітки

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1982 в СРСР
1983 в СРСР
1982 у хокеї з шайбою
1983 у хокеї з шайбою
Грудень 1982
Січень 1983
Спортивні змагання у Санкт-Петербурзі